Makoše je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Župa dubrovačka, Dubrovačko-neretvanska županija.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 168 stanovnika.

Poznate osobe 
 Trofima Miloslavić - hrvatska katolička redovnica

Izvori

Naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji